Bosznia-Hercegovina
 Umčani, falu Trnovo községben, Szarajevó kantonban

 Horvátország
Umčani falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében